Хадар может означать:
 Хадар — звезда.
 Хадар — деревня в Эфиопии и местонахождение австралопитеков вида Australopithecus afarensis.
 Хадар (Адар) — первый еврейский квартал Хайфы.
 Хадар — село, Тляратинский район Дагестана.
 Хадар, Цви (1929—2021) — израильский адвокат, главный военный прокурор Израиля (1968—1973).